Jack Ryder peut désigner :

 Jack Ryder (1981-), acteur britannique ;
 Jack Ryder (1889-1977), joueur de cricket international australien ;
 Jack Ryder (1871-1936), écrivain sportif et entraîneur de football américain ;
 Jack McBride Ryder (1928-), second président du Saginaw Valley State College ;
 Jack Van Ryder (1898–1967), artiste américain ;
 Jack Ryder, personnage dans l'animation canadienne Odd Job Jack ;
 Jack Ryder, personnage fictif de comics également connu sous le nom de Creeper.